Loïc Lumbilla–Kandja (Saint-Denis, 1987. május 12. –) francia labdarúgócsatár.

További információk 
Loïc Lumbilla adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1987-ben született személyek
Francia labdarúgók
Az Internazionale labdarúgói
Az AC Legnano labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek